Ралли Арктики (официальное название — Arctic Lapland Rally; также известно как ) — ежегодное раллийное соревнование, проходящее в зимнее время года на дорогах, покрытых снегом и льдом. Проводится в Финляндии, на территории Рованиеми, Лапландия. 

Организуется ежегодно, начиная с 1966 года. В настоящее время является одним из этапов чемпионата Финляндии по ралли, а ранее (до 2004 года) входило в календарь  чемпионата Европы и Кубка FIA (в 1977 и 1978 годах). В 2021 году Ралли Арктики было проведено в январе в рамках чемпионата Финляндии, и в феврале в рамках чемпионата мира (заменив Ралли Швеции).

Ралли Арктики в разные годы выигрывали Ханну Миккола, Ари Ватанен, Тимо Салонен, Томми Мякинен и Маркус Гронхольм. Все эти гонщики впоследствии становились чемпионами мира.

Ралли Арктики пользуется большой популярностью среди финских гонщиков, выступающих в других дисциплинах автоспорта. В 2009 году в нём принимали участие сразу четыре пилота Формулы-1 — как действующие (Кими Райкконен), так и бывшие (Мика Хаккинен, Мика Сало и Джей-Джей Лехто). С 2019 года в гонке также принимал участие действующий пилот Формулы-1 -  Валттери Боттас. Его лучшим результатом стало пятое место в 2019 году, также он был шестым в 2021-ом и девятым в 2020-ом.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты всех гонок на ewrc-results.com

Автоспорт в Финляндии
Ралли